Partido Reformista es el nombre de las varias organizaciones políticas:

 Coalición Reformista, Andorra;
 Movimiento Nacional Reformista, brazo universitario del Partido Socialista (Argentina);
 Partido Europeo Liberal Demócrata Reformista;
 Partido Reformista (Costa Rica);
 Partido Reformista de Siria, partido político de la oposición siria en el exilio con sede en los Estados Unidos;
 Partido Reformista Democrático español, dirigido por Miguel Roca a finales del ;
 Partido Reformista (España), de ideales republicanos, laicistas y anticaciquiles  dirigido por Melquiades Álvarez fundado en 1912;
 Partido Reformista Estonio;
 Partido Reformista Social Cristiano, República Dominicana;
 Partido Reformista (Rodesia del Sur), que gobernó aquella colonia en 1933;